Kuta Baru (Tebingtinggi), een plaats in Indonesië
Kuta Baru (Trumon), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing